Die Football League First Division 1902/03 war die 15. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1902 und endete am 27. April 1903.

The Wednesday gewann mit jeweils einem Punkt Vorsprung vor Aston Villa und dem AFC Sunderland erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger West Bromwich Albion und FC Middlesbrough konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Grimsby Town und die Bolton Wanderers den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und Small Heath ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von The Wednesday 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1902/03 für The Wednesday in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Keith Farnsworth: Sheffield Wednesday. A Complete Record 1867–1987. Breedon, Derby 1987, ISBN 0-907969-25-9.

Weblinks 
 England 1902-03 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1902/03
Fußballsaison 1902/03